Agelenopsis är ett släkte av spindlar. Agelenopsis ingår i familjen trattspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trattspindlar
Agelenopsis